A Time for Love steht für:
 A Time for Love (Lied), ein von Johnny Mandel und Paul Francis Webster geschriebenes Lied aus dem Film Mord aus zweiter Hand (1966)
 A Time for Love (Tony-Bennett-Album), ein Musikalbum von Tony Bennett aus dem Jahr 1966 
 A Time for Love (Arturo-Sandoval-Album), ein Musikalbum von Arturo Sandoval aus dem Jahr 2010